Liefde overwint alles (album), een muziekalbum van Gordon
 Liefde overwint alles (single), een single van dit album